Alegerile legislative în Republica Moldova au avut loc pe 6 martie 2005. Prezența la vot a fost de 64,84%.

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a obținut 56 de mandate în Parlament (compus din 101 membri), mai mult decât cele 51 de voturi necesare pentru formarea guvernului, dar mai puțin decât cele 61 de voturi necesare pentru alegerea președintelui. Președintele Vladimir Voronin a fost astfel reales cu sprijinul Partidului Popular Creștin Democrat și Partidului Social Liberal.

Rezultate

Surse
 Alegeri parlamentare în Moldova din 6 martie 2005, e-democracy.md
 Angus Reid Consultants - Election Tracker

Legături externe 
 Moldova intre rosu si portocaliu, 5 martie 2005, Evenimentul zilei

Alegeri legislative în Republica Moldova
2005 în Republica Moldova